Акчакуль — деревня, входящая в состав Усть-Багарякского се́льского поселе́ния Кунашакского района Челябинской области.

В 1929 появился колхоз «Магнето»..

География 
Расположена в северо-восточной части района, на берегу озера Малый Акчакуль (отсюда название). Расстояние до Кунашака — 75 км.

Население

Улицы 
 Садовая улица
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района